Антуанетта Асселино (; ,  —, ) — французская художница.

Автор портретов и жанровых сцен.

Сестра Леона Огюста Асселино (1808—1889), известного художника и литографа.

Примечания

Ссылки 
 Картины Антуанетты Асселино

Художницы XIX века
Художницы Франции
Художники-портретисты Франции
Художники-жанристы Франции
Художники-пейзажисты Франции